

Населені пункти та їхні частини

 Белянка — село в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Білянка (Белянка) — село в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Белянка — село в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Белянка — частина села Ценява в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки